Список островов Исландии — список самых крупных или наиболее известных исландских островов. Всего в Исландии насчитывается более трех тысяч островов, морских скал и шхер, что является следствием длительной вулканической активности в данном регионе.

Названия островов транскрибированы согласно инструкции по русской передаче географических названий Исландии и правил практической транскрипции имен и названий.

Источники

См. также 
 Список вулканов Исландии
 Список озёр Исландии
 Список национальных парков Исландии

Примечания 

Острова
Исландия